The Tidal Wave – film del 1918 diretto da William Stoermer
The Tidal Wave – film del 1920 diretto da Sinclair Hill
The Tidal Wave – episodio del 19175 della serie tv Marcus Welby